Hölty-Denkmal steht für:

 Hölty-Denkmal (Hannover), Denkmal in Hannover
 Hölty Denkmal (Mariensee), Denkmal in Mariensee